Градиште () — населённый пункт в общине Власотинце Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 225 человек (222 серба, 1 румын и 2 лица неизвестной национальности).

Примечания 

Населённые пункты Сербии